Андрей Викторович Картавцев (род. 21 января 1972, Омск) —  российский певец, композитор, поэт. Обладатель Диплома лауреата фестиваля «Песня года», автор ряда песен Юрия Шатунова, таких как: «А лето цвета», «Не рви мне душу», «Никто из нас не виноват», «Обманщица», «Она не ты» и другие.

Биография 
Андрей Викторович Картавцев родился 21 января 1972 года в городе Омске Омской области в семье Виктора и Галины Картавцевых.

Отец — Виктор Павлович Картавцев (род. 8 февраля 1944; деревня Кутулик Иркутской области) — токарь — фрезеровщик.

Мать — Галина Алексеевна Картавцева (род. 20 июля 1946; село Кормиловка (Омской области) — бухгалтер.

Учился четыре года в омской школе № 64, затем продолжил учёбу в школе № 11, где и получил аттестат зрелости.

В 1991 году окончил Омский автотранспортный техникум по специальности «механик по ремонту и ТО автомобильного транспорта». С первого курса занимался музыкой, играл в местном ансамбле «Нежный возраст», который пользовался успехом.

С 1991 по 1993 год — служба в вооруженных силах СССР, затем РФ.

В 1993 году — основал дуэт «Азбука Любви», где являлся автором музыки и текстов, а также исполнителем собственных песен до 1995 года.

В 1996 году создал дуэт «Адмирал МС», песня «Капитан» стала визитной карточкой дуэта, звучала на всех дискотеках Омска. Дуэт просуществовал до 1998 года.

В 2000 году основал студию «ВерсиА», где занимался написанием песен, аранжировкой, работой с начинающими исполнителями.

В 2008 году познакомился с Юрием Шатуновым, для которого написал семь песен для альбома «Я верю» (2012). Песня «А лето цвета» из этого альбома, стала шлягером 2013 года, за эту песню получил Диплом лауреата фестиваля «Песня года 2013».

В 2014 году получил диплом конкурса авторской песни «Звёздный Шанс» от Радио «Шансон», за песню «Ты мне не веришь».

В 2016 году получил диплом «Талант года 2016» в открытом народном голосовании «Человек года» от 12 Канала

Награды 
В декабре 2013 года, Андрей Картавцев стал лауреатом фестиваля «Песня года 2013», за песню «А лето цвета», в 2014 году Андрей получил диплом «Радио Шансон» за песню «Ты мне не веришь», в декабре 2016 года, Андрей был награжден дипломом «Талант года 2016» в открытом народном голосовании «Человек года».

Семья 
 жена: Татьяна Картавцева — 1979 г.р.
 старшая дочь: Дарья Картавцева — 1997 г.р.
 младшая дочь: Александра Картавцева — 2006 г

Авторство альбомов и песен 
 2012 — «Я верю» — Юрий Шатунов (7 песен)
 2014 — «Грезы», «Рядом с ней», «Поезда», «Одноклассники», «Жизнь моя (Волосы)» — Юрий Шатунов
 2017 — «Будущее в прошлом» — Андрей Картавцев
2019 — «Не сомневайся никогда» — Андрей Картавцев 
2022 — « Навстречу солнцу» — Андрей Картавцев

Известные песни

 2012 — «А лето цвета» — Юрий Шатунов
 2012 — «Тет а тет» — Юрий Шатунов
 2014 — «Жизнь моя (Волосы)» — Юрий Шатунов
 2015 — «Не рви мне душу» — Андрей Картавцев
 2015 — «Она не ты» — Андрей Картавцев
 2017 — «Никто из нас не виноват» — Андрей Картавцев
 2017 — «Обманщица» — Андрей Картавцев
 2017 — «Да что с тобой такое происходит?» — Андрей Картавцев
 2018 — «Ты мой сон» — Андрей Картавцев & ВерсиА
 2018 — «А ты возьми и позвони» — Юрий Шатунов
 2018 — «Прости меня, любимая» — Андрей Картавцев
 2018 — «Не отпускай любовь» — Андрей Картавцев
 2019 — «Не сомневайся никогда» — Андрей Картавцев
2020 — «Белые березы» — Андрей Картавцев
2020 — «Это я любил тебя» — Андрей Картавцев

Видеоклипы 
 2014 — «Летний ливень»
 2015 — «Под Новый год»
 2017 — «Две минуты»
 2017 — «Обманщица»
 2017 — «Да что с тобой такое происходит?»
 2017 — «Я фестивалю!»
 2017 — «Никто из нас не виноват»
 2017 — «Не рви мне душу»
 2018 — «Офицеры страны»
 2018 — «Ты мой сон»
 2018 — «Прости меня, любимая»
 2018 — «Не отпускай любовь»
 2018 — «Любовь бывает раз»
 2018 — «Золотая осень»
 2018 — «Ты не со мной»
 2019 — «Ты самая, самая»
2020 — «Подожди, не жги»
2020 — «Прощальный тост»
2020 — «За эту ночь»
2020 — «Белые берёзы»
2020 — «Это я любил тебя»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 facebook
 Видеоканал Андрея Картавцева на youtube
 https://ok.ru/profile/562519514952

Пресса 
 Микула А. Омич Андрей Картавцев пишет хиты для Юрия Шатунова : // Комсом. правда, 2012
 В Омске наградили победителей народного конкурса «Человек года»

Юрий Шатунов